Kårdiskan är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 23 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 270 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 450 meter i öst-västlig riktning.

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet